Division 1 i fotboll för damer 2011 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan 16 april och 15 oktober 2011. Lagen från samma serie mötte varandra två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna kvalificerar sig för Damallsvenskan 2012, medan de tre sista lagen i varje serie flyttades ner till division 2. Med fyra omgångar kvar säkrade Vittsjö GIK seriesegern i Söderettan och i sista omgången av Norrettan blev det klart att även AIK spelar i allsvenskan 2012. Falköpings KIK, Gideonsbergs IF, IFK Gävle, Sils IF, Själevads IK och Södra Sandby IF flyttas ned till Division 2.

Danmarks IF var kvalificerade att spela i Div 1 även 2011 men beslutade den 23 mars 2011 för att dra sig ur serien och ersattes av IFK Gävle som tacka ja till platsen sedan två andra lag avstått från att ta klivet upp i Div 1.

Kvalificerade lag

IFK Gävle ersätter Danmarks IF.

Serier

Norra

Södra

Kvalspel

Under oktober 2011 spelade de nio lagen som vann varsin Division 2-serie kvalspel till Division 1. Lagen var indelade i tre grupper med tre lag i varje, där de mötte varandra en gång var. De två första lagen i varje kvalgrupp kvalificerade sig för Division 1 2012.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Se även
 Damallsvenskan 2011

Referenser

Externa länkar
 Kvalgrupp 1 på SvFF:s hemsida
 Kvalgrupp 2 på SvFF:s hemsida
 Kvalgrupp 3 på SvFF:s hemsida
 Div 1 Norra 2011 på SvFF:s hemsida
 Div 1 Södra 2011 på SvFF:s hemsida

Fotboll i Sverige 2011
2011
Fotbollssäsongen 2011